11 червня 2017 року пройшов референдум про статус Пуерто-Рико, на якому було вирішено включити Пуерто-Рико до складу США .

Пуерто-Рико мав три варіанти: стати штатом США, отримати незалежність або вільну асоціацію, або зберегти поточний статус території. Переважна більшість проголосувала за вступ до США (97%).

Референдуми 2017
Історія Пуерто-Рико